Listowel kan syfta på följande platser:

Irland 

 Listowel, Munster, Ciarraí,

Kanada 

 Listowel, Ontario, ort, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar